Эжен Франсуа Гризо (; ,  — , ) — французский стрелок из лука, чемпион Олимпийских игр 1908 года и неоднократный призёр Олимпийских игр 1920 года.

Работал жестянщиком, являлся членом спортивного клуба «Улисс» (с 1926 года — клуба «Сен-Мор-де-Фоссе» (Saint-Maur-des-Fosses)) .

Первыми играми в карьере Гризо были Олимпийских игр 1908 года в Лондоне. Он выступал там в двух турнирах: в двойном йоркском круге занял 19 место (из 27 лучников), а в континентальном стиле завоевал золотую медаль (стартовали 17 спортсменов), опередив своих земляков Луи Верне и Густав Кабаре. Правда, восемь британцев, которые выступали в этом турнире, делали это неофициально, среди них и Роберт Бекхаус, который фактически занял второе место, набрав 260 очков (Гризо — 263).

Кроме того, Грисо выступил на Олимпийских игр 1920 года в Антверпене. Во время этих соревнований спортсмен был заявлен в трех командных турнирах и во всех завоевал олимпийские медали. Однако все эти соревнования были малопредставительными; в них выступали, как правило, только две команды (Бельгия и Франция); исключение составляла командная стрельба с 28 метров, где кроме этих двух выступали также Нидерланды (которые при этом даже завоевали золото).

Последние годы жизни жил в городе Кретей под Парижем, где был и похоронен.

Примечания

Ссылки 
 Эжен Гризо на sports-reference.com  
 Эжен Гризо на databaseolympics.com 

Персоналии по алфавиту
Чемпионы летних Олимпийских игр 1908 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1920 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1920 года
Олимпийские чемпионы по стрельбе из лука
Олимпийские чемпионы от Франции
Стрелки из лука Франции
Стрелки из лука на летних Олимпийских играх 1908 года
Стрелки из лука на летних Олимпийских играх 1920 года
Родившиеся в 1866 году
Родившиеся 19 декабря
Умершие в 1936 году
Умершие 2 мая